Изабелла Шотландская:

 Изабелла Шотландская, герцогиня Бретани
 Изабелла Шотландская, графиня Норфолк